Ехидо Соледад има више значења:

 Ехидо Соледад (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Соледад, Северијано Тристан Салдања (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику